

Пущино — місто, Пущинський міський округ, Московська область
 Пущино — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія